Буревій — вітер руйнівної сили і тривалий у часі, швидкість якого понад 30 м/сек (за шкалою Бофорта — 12 балів).

Мистецтво 
 Буревій — атмосферний/пост блек-метал колектив, створений у 2006 році у Львові.

Псевдонім 
 Буревій Кость Степанович — псевдонім Едварда Стріхи.

Спорт 
 Буревій — аматорський футбольний клуб у Бучачі, який діяв у 1920—1930 роках при Бучацькій повітовій філії українського товариства «Сокіл».
 Буревій — аматорський футбольний клуб у Львові.
 УСТ Буревій — українське спортивне товариство з німецького містечка Ноймаркт.

Техніка 
 РСЗВ «Буревій» — українська реактивна система залпового вогню.

Примітки